Highgate – sobborgo di Londra
 Highgate – stazione della metropolitana di Londra
 Highgate – comune statunitense del Vermont